Staffan Bengtsson kan syfta på:

Staffan Bengtsson (författare), född 1955, TV-man och författare
Staffan Bengtsson (ämbetsman), född 1955, ämbetsman